Чурин — фамилия, имеет женскую форму Чурина. Известные носители:

 Чурин, Александр Иванович (1907—1981) — Герой Социалистического Труда, директор комбината 813.
 
 Чурин, Диего (род. 1989) — аргентинский футболист, играющий на позиции нападающего.
 Чурин, Иван Яковлевич (1833—1895) — иркутский купец и меценат.
 Чурин, Игнатий Лукич (1906 — ?) — советский государственный и политический деятель.

 Чурина, Валентина Николаевна (1947—2019) — советская и российская актриса, артистка Красноярского ТЮЗа (с 1969 года), заслуженная артистка Российской Федерации.

См. также 
 
 «Чурин и Ко»